Paczyński steht für:

 Bohdan Paczyński (1940–2007), polnischer Astronom
 (11755) Paczynski, Asteroid des Hauptgürtels